Antonia, Antónia et Antònia sont des prénoms féminins grec, germanique, hongrois, catalan, espagnol et portugais.
 en grec, Ada () ou Anta est le diminutif du prénom Antonia (Αντωνία),

Prénom
 Antònia Adroher i Pascual (1913-2007), enseignante catalane et militante politique ayant œuvré au  (CENU).
 Antonia de Trallès (dite aussi « Antonia Evergète »), fille de Marc Antoine et d'Antonia Hybrida Minor.
 Antonia l'Aînée ou Antonia Major,  de Marc Antoine et d'Octavie.
 Antonia la Jeune ou Antonia Minor,  de Marc Antoine et d'Octavie.
 Antonia de Rendinger (dite « Antonia »), une comédienne et humoriste française.
 Toni Garrn (né Antonia Garrn), allemand mannequin
 Toni Collette (né Antonia Collette), actrice,productrice et chanteuse australienne
 Marie-Antoinette d'Autriche (né Maria Antonia Josepha Johanna), archiduchesse d'Autriche
 Antonia Fraser, femme de lettres britannique
Antonia de Prusse, duchesse de Wellington.
 Sonia Gandhi (né Edvige Antonia Albina Maino), femme politique indienne d'origine italienne
 Tonke Dragt (né Antonia Johanna Dragt), auteure néerlandaise
 Mia Rose (né Maria Antonia Teixeira Rosa), chanteuse anglaise-portugaise
 Larissa-Antonia Marolt, top model, une personnalité de la télévision et une actrice autrichienne

Patronyme 

 Helena Antonia, (?-1605), courtisane de la reine polonaise Constance d'Autriche ;
 Julia Antonia, (104-39 av. J.-C.), mère du triumvir Marc Antoine.

Toponyme 
 La forteresse Antonia, une caserne militaire construite par Hérode le Grand à Jérusalem.
 En  :
 Antonia, village de la voïvodie de Mazovie
 Antonia, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie

Divers 
 Antonia, tableau d'Amedeo Modigliani, réalisé en 1915.
 Antonia et ses filles (titre original : Antonia), film néerlandais de Marleen Gorris, sorti en 1995.
 Antonia, un genre de plante de la famille des Loganiacées.
 (272) Antonia, un astéroïde découvert par Auguste Charlois le 4 février 1888.

Voir aussi
Antónia

Prénom féminin
Prénom latin
Prénom italien